Krenowitz, oggi Křenovice – comune in Moravia Meridionale
 Krenowitz, oggi Křenovice – comune nella regione di Olomouc